2014 Голяма награда на Китай е 11-о за Голямата награда на Китай и четвърти кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 20 април 2014 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай